— японский композитор. Наиболее известен как композитор многих игр серии Sonic the Hedgehog, а также проектов Golden Axe, Burning Rangers и Space Channel 5.

Игрография

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте OverClocked ReMix
 
 Наофуми Хатая на сайте Sega Retro

Композиторы Японии
Композиторы музыки для компьютерных игр
Музыканты Sonic the Hedgehog
Сотрудники Sega